Prades est un nom propre qui peut désigner :

Patronymie 

 Alfred Frank de Prades (1825-1885), peintre français actif Grande-Bretagne ;
 Benjamín Prades (né en 1983), coureur cycliste espagnol ;
 Eduard Prades (né en 1987), coureur cycliste espagnol ;
 Eduard Pons Prades (1920-2007), résistant, écrivain et historien catalan;
 Henri Prades (1920-1989), archéologue français ;
 Jean-Martin de Prades (1720-1782), théologien et encyclopédiste français.

Toponymie

Prades, commune de la province de Tarragone, en Catalogne.
 Vilanova de Prades, commune de la province de Tarragone, en Catalogne.

Prades, commune du département de l'Ardèche, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Prades, commune du département de l'Ariège, en région Occitanie.
 Prades, commune du département de la Haute-Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Prades, ancienne commune du département de la Lozère, en région Occitanie, intégrée en 1972 à Sainte-Enimie, elle-même intégrée en 2017 à la commune nouvelle de Gorges du Tarn Causses.
 Château de Prades, château situé dans la commune ci-dessus.
 Prades, commune du département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie.
 Canton de Prades, canton situé dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie.
 Arrondissement de Prades, arrondissement situé dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie.
 Prades, commune du département du Tarn, en région Occitanie.
 Prades-d'Aubrac, commune du département de l'Aveyron, en région Occitanie.
 Prades-le-Lez, commune du département de l'Hérault, en région Occitanie.
 Prades-Salars, commune  du département de l'Aveyron, en région Occitanie.
 Prades-sur-Vernazobre, commune du département de l'Hérault, en région Occitanie.
 Saint-Cirgues-de-Prades, commune du département de l'Ardèche, en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France